Панд-Орей:

 Панд-Орей — озеро, расположенное в северной части штата Айдахо, называемой Пэнхэндл.
 Панд-Орей — округ штата Вашингтон, США.
 Панд-Орей — река на севере штата Айдахо, северо-востоке штата Вашингтон и юго-востоке канадской провинции Британская Колумбия.